Chlebek – polskie nazwisko.

 Józef Chlebek – polski nauczyciel.
 Lesław Juliusz Chlebek (2 stycznia 1883–9 kwietnia 1928) – polski nauczyciel, wojskowy i działacz społeczny, oficer Legionów.

Przypisy 

Polskie nazwiska